«Абу-Касимові Капці» — твір Івана Франка;
 Абу-Касимові Капці — український ска-панк-гурт з міста Львова (1997).